Darmestádio-Dieburgo ou Darmstádio-Dieburgo () é um distrito da Alemanha, na região administrativa de Darmestádio, estado de Hesse.

Cidades e Municípios 

Distritos de Hesse